Jolly Roger puede referirse a:

En navegación
 una insignia pirata.

En literatura y cine
 el barco ficticio del capitán Garfio creado por J. M. Barrie en la obra teatral Peter Pan y Wendy.